|}
Die Bahnstrecke Mailand–Mortara ist eine normalspurige Bahnstrecke in Italien.

Die Strecke Mortara–Vigevano wurde am 24. August 1854 eröffnet. Ziel war die Anbindung der Stadt Vigevano an das Piemontesische Bahnnetz.

Das Königreich Sardinien wollte die Großstadt Mailand, die damals im Königreich Lombardo-Venetien lag, mit seiner Hafenstadt Genua verbinden. Die österreichische Regierung verweigerte dies jedoch. Geplant wurde dafür die Italienische Centralbahn, die Mailand mit dem Toskana-Hafen Livorno verbinden sollte.

Die Strecke Mailand–Vigevano wurde 1864, nach der Einigung Italiens, an die Società Vittorio Emanuele konzessioniert, blieb wegen finanzieller Probleme aber trotzdem zunächst unrealisiert. Die Strecke wurde später an die SFAI konzessioniert und von dieser Gesellschaft am 17. Januar 1870 eröffnet. Allerdings wurde sie nur für den Lokalverkehr genutzt, weil Mailand schon 1862 mit Genua über Pavia, Torreberetti und Alessandria verbunden worden war.

1885 ging die Strecke in der Rete Mediterranea auf, 1905 wurde sie von den Ferrovie dello Stato übernommen.

2009 wurde der Abschnitt von Mailand bis Albairate zweigleisig ausgebaut; gleichzeitig wurden zwei neue Haltepunkte in Betrieb genommen und die bestehenden Bahnhöfe umgebaut. Der Abschnitt wurde ab 2011 von der Linie S9 des S-Bahnsystems befahren.

Literatur

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Lombardei